Борзов, Анатолий:
 Борзов, Анатолий Алексеевич (1928—2017) — советский и российский хореограф, профессор.
 Борзов, Анатолий Порфирьевич (известен как: «Барсов») (1917—1950) — советский лётчик-перебежчик.